Filmes

 The Big Combo (1955), com Cornel Wilde e Lee Van Cleef, traduzido no Brasil como Império do Crime
 Mobsters (1991), com Christian Slater e Patrick Dempsey, exibido no Brasil como Império do Crime